Alfredo Díaz puede referirse a los siguientes personajes:

Alfredo Félix Díaz Escobar (1906-?) político y escrito mexicano.
Alfredo Díaz Figueroa (1969-) político venezolano.
Alfredo Díaz González (1992-) jinete chileno.
Alfredo Díaz Quintanilla (1913-1979) político peruano.

Además puede referirse a lo siguiente:
Estadio Alfredo Díaz Angulo estadio de fútbol en México.